De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1974 werden op 18 en 19 februari 1974 gereden op de ijsbaan Pista Fiames te Cortina d'Ampezzo (Italië).

De Poolse Erwina Ryś en de Duitser Manfred Winter werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens 

 De 5000m was ingekort tot een tweede 3000m.

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1974
Schaatsen in Italië
 1974
Sport in Veneto
Schaatsen